Jarbas Cambraia Foi um advogado e político brasileiro. Formado em direito pelo Universidade Federal de Uberlândia, foi prefeito de Patos de Minas entre 1993 e 1996. eleito pelo PMDB. Foi antecedido por Antonio do Valle Ramos e apoiado por este. Faleceu no dia 11 de fevereiro de 2019 vitimado por um AVC. Após sentir fortes dores de cabeça Jarbas Cambraia foi internado no CTI do Hospital Vera Cruz de Patos de Minas, chegando a passar por uma intervenção cirúrgica para conter a hemorragia.

Prefeitos de Patos de Minas
Alunos da Universidade Federal de Uberlândia
Membros do Movimento Democrático Brasileiro (1980)